Лізель Губер і Надія Петрова були чинними чемпіонками, але цього разу вирішили виступати разом з іншими партнерками.
Губер грала в парі з Лізою Реймонд, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі їх перемогли Саня Мірза і Олена Весніна.  Петрова грала в парі з Юлією Гергес, але не змогла захистити свій титул, оскільки в другому колі їх перемогли перші сіяні Квета Пешке і Катарина Среботнік.

Мірза і Весніна виграли титул, у фіналі перемігши пару Бетані Маттек-Сендс і Меган Шонессі з рахунком 6–4, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw 

Family Circle Cup, парний розряд
2011